La Coupe de la Ligue belge de football 1974 est la deuxième édition de la Coupe de la Ligue belge. Elle porte le nom officiel de « Coupe des Onze ».

C'est le RSC Anderlecht qui remporte l'épreuve face au Standard de Liège.

Déroulement de la compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Tableau final

Demi-finales 
* En tant que vainqueur de l'édition précédente, le RSC Anderlecht est automatiquement qualifiè pour les demi-finales.

Finale

Match aller

Match retour

Annexes

Références

Sources 
 Archives de FOOT 100 asbl
  Résultats complets sur BSDB

1974
Coupe Ligue
Coupe Ligue